Гайдамацкое восстание 1734 года — первое организованное восстание гайдамаков против власти Речи Посполитой на Правобережной Украине. Результатом восстания стало освобождение на короткое время (1734—1735 годы) почти всех украинских земель, за исключением частей Галиции и Волыни, которые оставались в составе Речи Посполитой в XVIII веке.

Предпосылки 
Правобережная Украина была ядром наиболее ранних украинских восстаний против польского владычества в XVI—XVII веках, однако на начало XVIII века она пережила ряд драматических метаморфоз. После нескольких волн переселения жителей Гетманщины на территорию Слобожанщины, а также нового расселения на Правобережье крестьян из Галичины и Волыни, в начале XVIII века здесь сложилась ситуация, напоминавшая ту, которая существовала в начале освободительного движения в XVI веке. Существенным отличием стало значительное сокращение населения на правом берегу Днепра и установление гетманских институтов власти на Левобережье, находившемся в составе Российской империи.

Вследствие восстания Палия, дипломатических и военных сношений гетмана Ивана Мазепы в 1704—1712 годах Правобережье находилось под управлением администрации Гетманщины. Однако впоследствии, русское правительство по условиям Прутского мира было вынуждено передать земли Правобережной Украины в состав Речи Посполитой.

После этого, польская администрация решила попытаться восстановить на этих территориях крепостное право и примат шляхты, исповедующей католицизм. Опасаясь лояльности местного, преимущественно православного населения, к Российской империи, власти Речи Посполитой разработали программу религиозно-национального уничижения и дискриминации украинского населения, как православного, так и греко-католического вероисповедания, с целью его ополячивания.

Это стало причиной возобновления вооружённого сопротивления жителей Правобережной Украины, сначала стихийного и спорадического, а затем организованного, которое, впоследствии, получило название Гайдамачины.

Ход событий 

В сентябре 1733 года, после смерти польского короля Августа II Сильного, в результате споров среди участников Сейма, вторично был избран королём французский ставленник, Станислав Лещинский, которого поддерживала одна часть магнатов, другая часть избрала саксонского курфюрста Августа III, сына и преемника Августа Сильного. Станислав Лещинский считался кандидатурой рода Потоцких и Франции, а Августа поддерживали России и Австрия. В результате вмешательства русских войск Август III был доставлен в Варшаву и коронован польской короной. Таким образом, в Речи Посполитой оказалось два короля, каждый из которых опирался на свою часть дворян. Это привело к всеобщему хаосу и разбалансировке и так слабых институтов власти Речи Посполитой. Присутствие русских войск на территории Польши особенно ясно подтверждало её политическую зависимость и несостоятельность государственных институтов нормально функционировать. Кроме того, российская агитация за Августа III давала возможность гайдамацким отрядам «легально» бороться против сторонников Станислава Лещинского — магнатов Потоцких, которым принадлежали большие владения на Правобережье.

Подготовительная стадия восстания не выяснена в полной мере. В исторических документах засвидетельствовано его торжественное начало, когда сотник Верлан, что ранее служил в надворной милиции князей Любомирских в Шаргороде, объявил себя наказным полковником и обнародовал манифест восстания:
«Пришло наше время, граждане, живёте в шляхетских, королевских, церковных имениях: время освобождения из шляхетского ига и освобождение от тяжестей, которые накинули на вас ваши паны. Бог снизошёл с высокого неба на вашу недолю. На ваши слёзы и терпение, выслушал ваших молитв, послал вам защитников, что помстять ваши обиды. Становитесь на помощь тем, что взялись защищать вас и ваши права. Настала пора потребовать от врагов расплаты за ваши обиды, избиения, муки, неслыханное вымогательство, которые вы испытывали от них до сих пор. Посылаем вам проводников, которым надо доверять и за которыми надо идти с оружием, какое кто имеет. Оставляйте дома, женщин, ваших любимых детей, а не пожалеете того, потому что скоро уже убедитесь, что Бог предназначил для вас победу и станете все свободными людьми, как уничтожите то гадючье племя ваших господ, что до сих пор сосут вашу кровь. Мы уже и раньше призывали вас, но вы не верили в успех; теперь можете поверить, когда ваши братья начали успешное освобождение из неволи и с этого ига на Украине и Подолье. Зовите Бога на спасение и объединяйтесь с нами, чтобы помочь».

По свидетельствам В. Антоновича, в своих призывах Верлан опирался на циркуляр русского полковника Полянского, который призвал вооружённых людей на Правобережье, в первую очередь милиционеров, выступить против Станислава Лещинского и его приверженцев. В случае успеха, созданные повстанцами казацкие структуры будут сохранены и присоединены к Российской империи, где в то время ещё сохранялась относительная автономия Гетманщины и придерживались вольности Запорожья. Перед населением Правобережной Украины была открыта перспектива объединения с другими частями украинского народа, которые жили в более благополучных условиях. Крестьяне в таком случае освобождались от крепостного права, которого в то время ещё не было на Левобережной Украине. С другой стороны, исследователь П. Мирчук отмечает, что не существует ни одного документального доказательства взаимодействия Верлана и Полянского, а такого рода информация является результатом распространения польского пропагандистского приёма, направленного на дискредитацию восстания.

Согласно данным В. Антоновича, сотник Верлан, находясь в Шаргороде, созвал к себе подразделения надворной милиции из других городов и начал вербовать местных крестьян. Таким образом город стал гипоцентром восстания. Начала формироваться армия, которая была разделена Верланом на чины и звания (сотников, ротмистров, поручиков и так далее). Сотники и десятники избирались самими повстанцами, среди которых были, ранее разрознённые гайдамацкие отряды, запорожцы и даже представители шляхты. В армию вошли казацкие предводители Писаренко, Степан Скорич, Михаил Флоринский, Савва Чалый, запорожцы Грива, Темко, Моторный. Под их командованием были сформированы казацкие полки численностью около 1000 человек каждый.

На первом этапе гайдамацкие отряды под предводительством Верлана заняла территорию Подолья, точнее тогдашнее Брацлавское воеводство, где было уничтожено около 90 польских феодалов и их военных отделов. Далее, отряды повстанцев перешли на Киевщину и западную часть Подолья. На третьем этапе, летом 1734 года отряды Верлана отправился на Волынь и в битве под Кременцем одержал победу над польским войском, которое вышло ему на встречу. Были заняты такие города как Кременец, Жванец, Броды и Збараж. Продвигаясь на запад гайдамаки заняли Броды и восточную часть Галиции (до Львова) и юго-восточную часть Волыни (до Дубна). Под контролем повстанцев оказалась территория площадью около 650 километров. На всех занятых районах отменялось крепостное право, барщина, внедрялись казацкие демократические институты, крестьяне наделялись частичными выборными правами.

Ответные действия польских войск 
В 1734 году, все регулярные польские войска, которые находились на территории Правобережной Украины, были подняты на борьбу против гайдамаков Верлана. Для их усиления польским правительством были также организованы специальные отряды и части регулярной армии, которые находились в Польше в районе Вислы. Несмотря на сверхусилия, все военные силы польской армии были разбиты повстанцами.

Действия против повстанцев русской армии 
Оценив сложность борьбы с повстанческими отрядами Верлана, польско-шляхетское правительство обратилось за помощью к Российской империи. Русское правительство ответило положительно и командующий русских войск, которые возвращались из Польши после изгнания Станислава Лещинского через Украину, получил приказ оказать полякам помощь в борьбе с повстанцами. Совместные русско-польские действия начались осенью 1734 года. Постепенно, в некоторых местностях польская власть была восстановлена, в частности в Брацлаве, где начали создаваться суды для вынесения приговоров гайдамакам. Объединение русской армии с польской было неожиданностью для гайдамаков, которые воспринимали первую за свою союзницу. Зимой 1734—1735 года польско-русским силам удалось нанести гайдамакам значительный ущерб, однако активные боевые действия продолжались до середины 1735 года.

Уменьшение интенсивности боевых действий 
К концу лета 1735 года гайдамацкое восстание было фактически подавлено. На территории Правобережной Украины была восстановлена административно-правовая система Речи Посполитой, а также крепостное право. Как можно судить из дальнейших сообщений, значительная часть гайдамаков, в том числе и сам Верлан, переселились на территорию Молдавии, которая находилась под протекторатом Османской Империи. Часть запорожцев, что принимала участие в возникновении, вернулась на Запорожскую Сечь.

Однако, уже в следующем 1736 году гайдамацкие отряды под командованием Медведя, Гривы, Харко, Жилы, Рудя, Иваницы и Тараса вошли на территорию Речи Посполитой и заняли Чигирин (Медведь), Смелу, Паволочь (Грива и Харько), Таращу (Харко) и Немиров (Тарас). Разбитые польские части только с помощью русских смогли восстановить контроль над этими территориями.

В 1737 году часть запорожцев снова отправилась на Правобережную Украину, но по дороге была перехвачена и разбита крымскими татарами. Харко, Иваница и Жила, а также почти половина полка погибла. Однако 500 человек прорвалось на территорию Речи Посполитой и заняли городки Гранов, Суботов, Тальное, Рашков, Животов и Могилев. Отдельные гайдамацкие отряды действовали до конца 1740-х годов. В 1743 году в районе Лисянки действовал атаман Кузьма Гаркуша, а в 1749 году на Киевщине воевали атаманы Невинский, Беркут, Среда и Иван Борода.

Результаты 
Главным следствием возникновения Верлана стала организация, до того разрознённых отрядов повстанцев и противников феодально-крепостнической администрации Речи Посполитой, в организованное гайдамацкое войско. Хотя восстание не достигло своей цели, созданные Верланом структуры и ощущение широкой солидарности стали важным опытом, который позволил гайдамакам вести постоянную войну с польской властью на протяжении всех 1740-х и 1750-х годов, в ожидании нового шанса на большое восстание. Такой шанс выпал в конце 1760-х годов, когда под руководством Максима Железняка и Ивана Гонты началось самое масштабное гайдамацкое восстание под названием Колиивщина.

См. также 
 Колиивщина

Примечания

Источники 
 Владимир Антонович. Исследование о гайдамачестве
 . Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. — Бібліотека Українознавства, Ч. 41. — New York: Наукове Товариство ім. Тараса Шевченка, З друкарні Української Видавничої Спілки в Лондоні. London, 1973.

Восстания на Украине
История Украины с XIV века по 1795 год
Конфликты 1734 года
Польско-украинские отношения